Herman Jordan (pedagoog), bioloog, oprichter van Montessorischolen en auteur van pedagogische boeken
Montessori Lyceum Herman Jordan, een middelbare school in Zeist